Čepelare (búlgaro: Чепеларе) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Smolyan. A sua população era de 5,412 habitantes segundo o censo de 2010.

População 

Cidades de Smolyan (província)